Рафаел Надал је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Новак Ђоковић (треће коло)
  Иван Љубичић (треће коло)
  Енди Мари ''(одустао пре почетка турнира)
|
  Давид Налбандијан ''(друго коло) 
  Томаш Бердих ''(полуфинале) 
  Ришар Гаске ''(четвртфинале) 
  Давид Ферер ''(четвртфинале) 
  Михаил Јужни ''(друго коло) 
  Маркос Багдатис ''(прво коло) 
  Јарко Нијеминен ''(прво коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(полуфинале) 
|}

Жреб

Завршница

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2007.
Монте Карло мастерс – појединачно